La Dernière Chasse, western américain de Richard Brooks sorti en 1956.
 La Dernière Chasse, roman de Jean-Christophe Grangé paru en 2019.